Molekulska formula -{C15H14O}- se može odnositi na:

 Dibenzil keton
 Dihidrohalkon
 Flavan
 Neoflavan